Whenever You Need Somebody — дебютный альбом британского певца Рика Эстли, вышедший в 1987 году на лейбле RCA Records, и его самый продаваемый альбом, который согласно данным официального сайта Рика Эстли разошёлся тиражом в 15,2 млн копий по всему миру. В 1987 году альбом находился на 136-м месте в списке самых продаваемых альбомов в Испании и на 7-м месте в списке самых продаваемых альбомов в Великобритании. В 2010 году был выпущен ремастеринг альбома, содержащий все ремиксы песен.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

Чарты на конец года

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Платиновые альбомы
Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы Рика Эстли